Коэффициент младенческой смертности (КМС) — число случаев смерти детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми. Этот показатель часто используется в качестве сравнения уровня развития стран и свидетельствует о развитости системы здравоохранения. По данным Организации Объединённых Наций среднемировой показатель младенческой смертности составляет около 50, по данным CIA World Factbook за 2014 год — около 36,6.

По данным Организации Объединённых Наций среденемировой показатель смертности детей в возрасте до пяти лет — 73,7.

По заявлению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, показатель смертности среди младенцев в России в 2014 году составил 7,4 на тысячу родившихся против 8,2 — в 2013 году, а за первые 10 месяцев 2016 году младенческая смертность в России составила 5,9 Поданным ВОЗ за 2016 год детская смертность в России составила 6,6. При этом в прогнозе на 2020 год в Стратегии развития здравоохранения данный показатель должен был достичь лишь 18,7.

См. также 
 Младенческая смертность
 Демография
 Уровень жизни
 Смертность

Примечания 

Социальная гигиена
Младенческая смертность
Младенческая смертность
Списки:Здравоохранение